Markt 10 steht für:

 Markt 10 (Meißen), Landkreis Meißen, Sachsen
 Markt 10 (Naumburg), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Markt 10 (Plau am See), Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Markt 10 (Quedlinburg), Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Wohn- und Geschäftshaus Am Markt 10 (Richtenberg), Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Markt 10 (Wörlitz), Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt